Denumirea de Cerven se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Cerven, un sat în comuna Asenovgrad, regiunea Plovdiv;
 Cerven, un sat în comuna Ivanovo, regiunea Ruse.